Koprivna je naselje koje se nalazi u sastavu Općine Šodolovci, Osječko-baranjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 155 stanovnika.

Sport
U selu je postojao nogometni klub NK Mladost Koprivna

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji